True Grit steht für:

 True Grit (2010), Literaturverfilmung von Ethan und Joel Coen
 True Grit (Cock-Sparrer-Album), Musikalbum von Cock Sparrer (1987)
 True Grit (Glen-Campbell-Album), Musikalbum von Glen Campbell (1969)
 True Grit (Glen-Campbell-Lied), oscarnominiertes Lied von Glen Campbell (1969)
 True Grit (Roman), Roman von Charles Portis (1968)
 True Grit: A Further Adventure, TV-Film (1978)
 True Grit, Originaltitel einer Literaturverfilmung von Henry Hathaway, siehe Der Marshal (1969)